Sora (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Frosinone
Sora (Barcelona), een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona
Sora (Medvode), een plaats in Slovenië
Sora (Colombia), een plaats in Colombia
Sora (rivier), een rivier in Slovenië
Sora (personage), een personage uit Kingdom Hearts
Sora-ral, een moerasvogel (Porzana carolina) 
Sora (taal), een Mundataal gesproken in Noordoost-India